

Персоналії 
 Алонсо Хорхе Соліс Кальдерон (*1978) — костариканський футболіст.
 Габріель Кальдерон — колишній аргентинський футболіст, атакувальний півзахисник.
 Джанлуіджі Кальдерон — італійський режисер.
 Іван Кальдерон — пуерториканський боксер-професіонал.
 Карлос Кальдерон — мексиканський футболіст.
 Клімако Кальдерон — в. о. президента Сполучених Штатів Колумбії.
 Летисія Кальдерон — мексиканська акторка.
 Педро Кальдерон де ла Барка  — іспанський драматург і поет.
 Рафаель Анхель Кальдерон Ґвардія — 26-й президент Коста-Рики.
 Рафаель Кальдерон — 38-й президент Коста-Рики.
 Феліпе Кальдерон — президент Мексики.
 Хосе Кальдерон — панамський футболіст.
 Хуан Мануель Сантос Кальдерон — 32-й президент Колумбії.

Інше 
 Вісенте Кальдерон — стадіон в Мадриді

Іспанські прізвища